I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2012/2013 – 57. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie drużyn, które uzyskują awans do Superligi polskiej sezonu 2013/2014 oraz zespołów, które zostaną relegowane do II ligi polskiej sezonu 2013/2014. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach wzięły udział drużyny 27 klubów sportowych, podzielone na dwie grupy (Grupę A i Grupę B).

Grupa A

Tabela końcowa

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-13 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Tabela końcowa

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-14 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców

Klasyfikacja końcowa

Mecze barażowe

Pierwsza runda

Runda finałowa

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2012 w piłce ręcznej
2013 w piłce ręcznej
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie